O Estádio Boulanger Pucci era o estádio oficial do Uberaba Sport Club, além de ser a sede do clube.

Possuía capacidade para 8 mil pessoas. Foi inaugurado em um amistoso entre o Uberaba e o Paulistano (vitória do clube paulista por 2x0), um dos maiores clubes brasileiros na era amadora, em 2 de novembro de 1922. Nessa época, era chamado de Estádio das Mercês, em referência ao bairro em que se localizava.

Na década de 30 recebeu o nome do Dr. Boulanger Pucci, ex-presidente, grande benfeitor do clube e figura de destaque na sociedade uberabense. Nessa mesma época, mais precisamente no final de 1937, um grande acidente aconteceu no ainda acanhado estádio. As arquibancadas de madeira cederam, em um jogo entre o Uberaba e o Formiga, ferindo mais de 300 pessoas.

Começou então a "Campanha do Cimento", que durante os anos de 1938 e 1939, angariou recursos para que o clube construísse uma majestosa arquibancada de concreto, transformando o estádio em um dos mais modernos daquela época.

Foi palco de memoráveis partidas do Uberaba Sport Club, que lá mandou suas partidas pelo Campeonato Mineiro de Futebol em 1945 (primeira participação de um clube do Triângulo Mineiro) e de 1958 a 1971.

Substituído pelo Estádio Municipal Engenheiro João Guido, foi utilizado pelo clube como centro de treinamentos até 2009, quando após longa e confusa batalha judicial, foi arrematado em leilão para permitir o pagamento de dívidas trabalhistas do clube.

Boulanger Pucci
Uberaba Sport Club
Boulanger Pucci